Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej 1994- odbywały się w dniach 24 - 31 lipca 1994 roku w Hiszpanii. Pierwszych pięć drużyn kwalfikowało się do Mistrzostw Świata U-20 1995 rozgrywanych w Katarze.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

O piąte miejsce

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-18 1994 została reprezentacja Portugalii.

1994
1994 w piłce nożnej